La Coppa della Germania Est 1982-83 fu la trentaduesima edizione del trofeo e coinvolse 89 squadre.

Turno preliminare

1º turno 

* segnala i vincitori della Bezirkspokal(1) Match vinto a tavolino dal BSG Aktivist Schwarze Pumpe, perché il Robur Zittauri è rifiutata di mostrare i documenti dei giocatori.

Turno intermedio

2º turno

3º turno

Quarti

Semifinali 

|-

Finale

Voci correlate 
 DDR-Oberliga 1982-1983

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1982
Calcio nel 1983
Coppa della Germania Est